Architektenviertel bezeichnet

 Architektenviertel (Hannover), denkmalgeschütztes Gebäudeensemble in Hannover, Stadtteil Herrenhausen
 Architektenviertel (Leipzig)